Valley Springs peut faire référence à :
 Valley Springs, une municipalité du comté de Boone en Arkansas ;
 Valley Springs, une census-designated place (CDP) du comté de Calaveras en Californie ;
 Valley Springs, une municipalité du comté de Minnehaha au Dakota du Sud.

Homonymie de localités aux États-Unis